Theysohn ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Theysohn  (1904–1980), Unternehmer und Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse 
 Ruth Theysohn  (1913–1997), Pfälzische Weinkönigin